Джо Уо́лтон ( или ) — имя и фамилия следующих персоналий:
 Уолтон, Джо (футболист) (1925—2006) — английский футболист.
 Уолтон, Джо (американский футбол) (род. 1935) — игрок в американский футбол.
 Уолтон, Джо (писательница) (род. 1964) — валлийско-канадская писательница и поэтесса.